Kantonsspital ist der Name folgender Krankenhäuser:

 Kantonsspital Aarau
 Kantonsspital Baden
 Kantonsspital Basel, heute Universitätsspital Basel
 Kantonsspital Baselland in Bruderholz, Liestal und Laufen
 Kantonsspital Graubünden
 Luzerner Kantonsspital
 Kantonsspital Münsterlingen
 Kantonsspital Nidwalden
 Kantonsspital Obwalden
 Kantonsspital Olten, siehe Solothurner Spitäler
 Kantonsspital Schaffhausen
 Kantonsspital St. Gallen
 Kantonsspital Winterthur
 Kantonsspital Zürich, heute Universitätsspital Zürich